Zamek w Libercu – klasycystyczny budynek znajdujący się na Placu Zamkowym (Zámecké náměstí) w Libercu, w Czechach, którego obecny wygląd pochodzi z XVIII wieku.

Linki zewnętrzne 
 Zamek Liberec – Hrady.cz

Liberec
Liberec